Михалёв — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 
 
 Михалёв, Афанасий Прокопьевич (1925—1996) — бригадир слесарей-сборщиков, дважды Герой Социалистического Труда.
 
 
 Михалёв, Виталий Владиславович (род. 1974) — белорусский футболист.
 
 Михалёв, Денис Александрович (род. 1979) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).
 Михалёв, Иван Михайлович (1909—1988) — советский конструктор, оружейник.
 Михалёв, Игорь Прокопьевич (1946—2008) — поэт, журналист, автор-исполнитель.
 Михалёв, Илья Русланович (род. 1990) — украинский футболист.
 Михалёв, Николай Алексеевич (род. 1934) — советский футболист, тренер.
 Михалёв, Павел Филиппович (1930—2018) — советский журналист.
 
 Михалёв, Стефан Борисович — советский учёный
 Михалёв, Юрий Алексеевич (род. 1938) — биолог, доктор наук, профессор.

 Михалев, Живко Киров (в монашестве Антоний; род. 1978) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит.



См. также

Примечания